Fluido
Fluido supercrítico
 Fluido magnético
 Fluido newtoniano
 Fluido peritoneal
 Fluido não newtoniano
 Fluido refrigerante
 Fluido corporal
 Fluido cósmico universal
 Fluido seminal
 Mecânica dos fluidos
 Fluido cerebroespinhal
 Fluido incompressível
 Fluido ideal
 Fluido intersticial
 Fluido instanton
 Fluido pré-ejaculatório
 Fluido perfeito
 Fluido de freio
 Fluido de produção
 Fluido de formação
 Fluido de perfuração
 Fluido de corte
 Fluido sinovial
 Fluidostática
 Fluido hidráulico
 Fluido hidrotermal
 Fluidez sexual
 Gênero-fluido

Desambiguação